Unterstraß steht für:
 Unterstraß (Gemeinde Scheibbs), Ortsteil der Gemeinde Scheibbs, Niederösterreich

Unterstrass steht für:
 Unterstrass (Gemeinde Obsteig), Dorf in der Gemeinde Obsteig, Tirol
 Unterstrass (Stadt Zürich), Quartier von Zürich

Siehe auch: 
 Oberstraß
 Unterstraße